Hessisches Landesmuseum ist der Name von drei Museen. Es ist die Bezeichnung für Staatlichen Museen in Hessen.

Es sind dies:
das Museum Wiesbaden
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Hessisches Landesmuseum (Kassel)